Ихсанов (Ихсанова) — фамилия.

 Ихсанов, Ахтям Сулейманович (Ахтям Ихсан, 1908—1992) — башкирский поэт, переводчик.
 Ихсанов, Максим Фирдаусович (род. 1985) — российский биатлонист.
 Ихсанов, Рафик Рашитович (род. 1965) — Герой России.

 Ихсанова, Лябиба Фаизовна (1923—2010) — татарская детская писательница, переводчица, публицист.
 Ихсанова, Нажиба Гимаевна (1938—2021) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1987).

См. также 
 Иксанов